Madai was volgens de Volkerenlijst een zoon van Jafet en voorvader van onder andere de Meden van Iran, de Ariërs en andere volkeren in het huidige India.

Persoon uit de Hebreeuwse Bijbel